Elena Alexandrovna Letoutchaïa (en ), née le  à Iaroslavl (URSS), est une journaliste, présentatrice de télévision et réalisatrice russe.

Biographie
Elena Letoutchaïa est diplômé de l'Université des finances du gouvernement russe en 1999, après quoi elle travaille pendant quatre ans dans le département des finances de Gazprom, puis pendant cinq ans pour la Compagnie des chemins de fer russes (section des chemins de fer du Nord). En 2005, elle est diplômée de l'Université d’État du transport ferroviaire de Moscou. En 2008, elle entre à l'école de la télévision de la compagnie de la radio-télédiffusion Ostankino. De 2009 à 2010, elle travaille sur la chaîne de télévision Global Star TV, pour laquelle elle réalise les programmes ART life et Territoire des Hommes.

Liens externes 
 

Animatrice russe de télévision
Naissance en décembre 1978
Naissance à Iaroslavl